Die Verbandsliga Mittelrhein 1975/76 war die 20. Spielzeit der Verbandsliga Mittelrhein, die von 1962 bis 1978 die höchste Spielklasse im mittelrheinischen Amateur-Fußball der Männer war. Ab 1974 stellte diese Liga zusammen mit den Verbandsligen Niederrhein und Westfalen den Unterbau zur 2. Bundesliga Nord dar und war im damaligen deutschen Fußball-Ligasystem drittklassig.

Saisonabschluss 
Der Bonner SC wurde Mittelrheinmeister. In der Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga Nord wurde Bonn Zweiter in der Gruppe Nord A und stieg in die 2. Bundesliga auf.
Die Eschweiler SG und der SC Köln-Mülheim Nord stiegen in die Landesliga Mittelrhein ab.

Abschlusstabelle

Weblinks 
 Verbandsliga Mittelrhein 1975/76 auf f-archiv.de

Fußballsaison 1975/76
Fußball-Verbandsliga Mittelrhein